Mehrere Belagerungen der Stadt Widin fanden statt:

 die Belagerung von Widin (1003), belagerte der byzantinische Kaiser Basileios II. die Stadt 
 die Belagerung von Widin (1878), als die russische Armee die Stadt im Russisch-Türkischen Krieg von 1877/78 belagerte 
 die Belagerung von Widin (1885), als die serbische Armee die Stadt im Serbisch-Bulgarischen Krieg belagerte 
 die Belagerung von Widin (1913), als die serbische Armee die Stadt im Zweiten Balkankrieg belagerte